A Temporada do Campeonato Mundial de Motovelocidade de 1963 foi a 15ª edição promovida pela F.I.M.. A temporada começou em Montjuïc e encerrou-se em Suzuka.

Calendário

Resultado das corridas

† Corrida que não valeu pontos para o campeonato.

Pilotos e equipes 
Os seguintes pilotos e equipes foram inscritos para participar do Campeonato Mundial:

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Classificação

500cc

350cc

250cc

125cc

50cc

Ver também 
 MotoGP
 Federação Internacional de Motociclismo
 Motorcycle land-speed record
 IndyCar Series
 Federação Internacional do Automóvel
 Campeonato Mundial de Superbike
 Fórmula 1

Ligações externas 
 Sítio oficial

1963